Duell mit dem Tod ist der Titel von
 Duell mit dem Tod (1949), österreichischer Gerichtsfilm von Paul May
 Duell mit dem Tod (1958), britischer Kriminalfilm (Intent to Kill) von Jack Cardiff